Truth kan syfta på:

 Truth (tidskrift) – en amerikansk tidskrift som utkom från 1881 till 1905
 Truth (musikalbum av Jeff Beck) – ett musikalbum från 1968 av Jeff Beck
 Truth (musikalbum av Beborn Beton) – ett musikalbum från 1997 av Beborn Beton
 Truth (film) – en amerikansk film från 2015